USS Peacock ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos:

  fue una balandra de 500 toneladas.
  fue una balandra de 650 toneladas.
  fue un dragaminas de la Primera Guerra Mundial botado el 8 de abril de 1919, que se hundió tras colisionar con otro buque.
  fue un dragaminas de clase Falcon, activo desde 1955 hasta 1975

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos